Csúcs-hegyi-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Csúcs-hegyi-barlang, csobánkai barlang.
 Csúcs-hegyi-barlang, a Csúcs-hegyi-forrásbarlang másik neve.